Bíró András
 Bíró András (1923–2016) író, költő, újságíró, műfordító
 Bíró András (1925) emberi jogi aktivista
 Bíró András (?) mérnök, szakíró
 Bíró András (?) labdarúgó

Biró András
Biró András (?) matematikus

Jegyzetek